L'élection de l'Assemblée des experts de 2016 se déroule en Iran le  afin de renouveler les 88 sièges de l'Assemblée des experts.

Suites

Notes et références 

 Article issu de sa version anglaise.

Iran
2016
2016 en Iran
Politique en février 2016